

Geografia 
 Cile
 Cerro Encalada – montagna nella Regione del Libertador General Bernardo O'Higgins
 Spagna
 Fuente Encalada – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Alfredo Encalada – ex calciatore ecuadoriano, difensore
 Enrique Villegas Encalada – uomo d'affari, minatore e politico cileno
 Ventura Blanco Encalada – politico cileno

pagine correlate 
 Blanco Encalada (disambigua)